Haqvinus Laurentii, född 1590, död 12 juni 1657 i Ods församling, Skaraborgs län, var en svensk präst.

Biografi 
Haqvinus Laurentii föddes 1590. Han var son till kyrkoherden Lur. Laur. och Karin Bengtsdotter i Ösby församling. Laurentii studerade 1600 vid Jönköpings trivialskola, 1602 i Nylödöse och 1603 i Skara. Han blev 1607 åter student vid Nylödöse skola och 1612 i Skara. Laurentii blev 1615 kollega vid Skara trivialskola och prästvigdes samma år. Han utnämndes 1616 till kyrkoherde i Ods församling. Han avled 1657 i Ods församling.

Familj 
Laurentii gifte sig 1619 med Tolla Thoresdotter (död 1651). Hon var dotter till prosten Thor Laurentius i Rångedala församling. Tolla Thoresdotter var änka efter kyrkoherden Ericus Magni i Dala församling. Laurentii och Thoresdotter fick tillsammans barnen teologi professorn Erik Odhelius (1620–1666), lektorn Laurentius Odhelius (född 1622) i Skara, kyrkoherden Stefanus Odhelius (1623–1662) i Ods församling, Catarina Odhelius som var gift med kommminisntern Andreas Jonae i Ods församing och kyrkoherden Jacobus Odhelius (1627–1681) i Ods församling. Barnen tog efternamnet Odhelius.

Källor

Noter 

Präster i Svenska kyrkan
Svenska präster under 1600-talet
Svenska kontraktsprostar
Födda 1590
Avlidna 1657
Män